Vitozza – frazione di Divaccia, comune sloveno nella regione Carsico-litoranea
 Vitozza – frazione di Sorano, comune italiano in provincia di Grosseto